Выездное — название населённых пунктов в России: 

 Выездное  — посёлок городского типа в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Выездное — село в Кстовском районе Нижегородской области.